Fragile может означать:

Музыка 
Альбомы
 Fragile — альбом Yes 1971 года.
  — альбом Dead or Alive 2000 года.
 Fragile — альбом Saron Gas 2000 года.
 The Fragile — альбом Nine Inch Nails 1999 года.

Песни
 «Fragile» — песня Стинга.
 «Fragile» — песня Kygo.
 «» — сингл Tech N9ne с альбома .

Другое
 Fragile Records — музыкальный лейбл.

 Видеоигры 
 Fragile Dreams: Farewell Ruins of the Moon'' — игра для Wii.

См. также 

 Хрупкость